Paasilinna es un apellido finlandés que significa "fortaleza de piedra" (de paasi, "piedra", y linna, "fortaleza"). Puede referirse a, por orden alfabético:
 Arto Paasilinna (1942–2018), escritor finlandés.
 Erno Paasilinna(de)(en)(fi) (1935-2000), escritor finlandés.
 Mauri Paasilinna(fi) (n. 1947), escritor finlandés.
 Reino Paasilinna(de)(en)(fi)(fr) (1939–2022), político finlandés, eurodiputado.